Alberto Antonio Spota es un abogado, profesor universitario y constitucionalista del derecho argentino en el siglo XX.

Actividades y cargos 

Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, Cátedra de Derecho Constitucional, desde 1992. 
Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (1986 - 1988 y 1988 - 1990).
Miembro de Número, desde 1987, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, desde 1995.
Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, España.
Miembro Extra Urbanum de la Orden Dos Advogados do Brasil, desde 1962.
Miembro Honorario de la Orden del Colegio de Abogados de Arequipa "
Miembro de Honor de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá (1993).
Miembro del Consejo Superior Académico de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, desde 1992.
Consejero Académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Santa Fe (1995).
Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (1985 - 1993 y 1999-2001).
Convencional por la Capital Federal en la Convención Nacional Constituyente (1949).
Conjuez de la  Corte Suprema de Justicia (1990 - 1993).
Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas (1995-1997).
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (1996).
Miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Miembro Honorario de la Asociación de Constitucionalistas Colombianos, 1998.
Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Acordada 6/98).
Profesor Extraordinario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, 2000.
Integrante del Consejo Asesor del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (1999).
Integrante del Consejo Académico Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, designación de marzo de 1998.

Premios 

Premio  Konex 1996, Diploma al Mérito en Derecho Constitucional.
Distinción de Honor al Ciudadano Universitario, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, (1998).

Obras 

Autor de los libros:
 "Origen y naturaleza del poder constituyente", Buenos Aires 1971;
 "Democracia directa y semidirecta en Suiza. El Landgemeinde", Buenos Aires, 1971;
 "Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente", Buenos Aires, primera edición 1970, segunda edición 1981;
"Confederación y estado federal", Buenos Aires, 1976,
“Recurso Extraordinario. Estado y evolución actual de la jurisprudencia – Arbitrariedad – Certiorari”, Buenos Aires, mayo de 2001.

Autor de varios libros en colaboración con otros autores.
Autor de más de doscientos artículos de Derecho Constitucional y Ciencia Política.

Enlaces externos 
www.estudio-spota.com.ar

Académicos de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas
Convencionales constituyentes de Argentina en 1949
Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
Profesores de la Universidad Católica de Salta
Civilistas de Argentina